Amine Iben El Boushaki (Thenia, 4 de diciembre de 1982), es un atleta argelino que compitió en judo.

Primeros años 
Boushaki nació en 1982 en la ciudad de Thenia, en la región de Col des Beni Aïcha, al este del macizo de Khachna y al sureste de la ciudad de Bumerdés.

Vivió su juventud en la región montañosa y boscosa cerca del curso de Oued Meraldene y su presa Meraldene, y no lejos de Zawiya de Sidi Boushaki.

Completó sus estudios primarios en la escuela de niños (francés: École de Garçons ) en Thénia (antigua Ménerville), que pasó a llamarse escuela Mohamed Farhi.

Entrenamiento 
Amine Boushaki comenzó su carrera deportiva en 1988 a la edad de 6 años.

Su entrenamiento inicial en judo tuvo lugar en la sala de entrenamiento cubierta Saïd Bahria ubicada en el centro de Thénia.

Equipos 

Boushaki inició su formación en judo de manera continuada dentro del  (CMBT) en 1988, que fue la escuela primaria en la que se matriculó en su primera infancia.

Se fue moviendo paulatinamente en las clases deportivas en el CMBT, partiendo del atletismo Sub-18, luego atletismo Sub-20 para incorporarse al atletismo Sub-23 de judo.

Fue influenciado por su primer entrenador, Salah Abbad, quien tuvo un papel importante en el desarrollo de la rama de judo para el CMBT desde 1977.

Luego de su distinción como luchador, Boushaki pasó luego durante el año 1994 a las filas del equipo Mouloudia Club d'Alger (MCA) de la capital, para pasar un período de siete años hasta el día de su retiro forzoso.

Boushaki era considerado uno de los judokas más destacados en los primeros grados de la MC Alger, y la compañía petrolera Sonatrach lo convocó en esa época cuando no tenía más de veinte años.

Selección nacional 

Boushaki ganó varias competencias en campeonatos nacionales e internacionales con el  y recibió varios trofeos y medallas.

El 19 de mayo de 2000, Boushaki con apenas 18 años y un peso de unos 60 kg participó en la Copa de Argelia de Judo en el Pabellón Harcha Hassan en una competición que le había enfrentado con un atleta que superaba los 90 kg.

Esta competición formaba parte de un torneo deportivo abierto en el que se enfrentaban judokas de distintas categorías sin distinción. Ocurrió un accidente cuando el atleta de adelante aplastó la parte lumbar de Boushaki, dejándolo totalmente paralizado. Fue trasladado de urgencia al hospital Mustapha Pacha donde se sometió a una cirugía, seguido de un período de rehabilitación de ocho meses en el hospital de Bouchaoui.

El 24 de noviembre de 2002, Boushaki voló a París para someterse a una cirugía en el Hospital Universitario Raymond Poincaré con el fin de rehabilitar y permitir que volviera a caminar.

Premios 

Boushaki recibió varias medallas y certificados de honor que premian su trayectoria y su talento.

Fue homenajeado durante la década de 1990 por ser uno de los deportistas más destacados de su generación que marcó la gratificación del escudo nacional.

Honrando 
Amine Boushaki fue honrado el jueves 9 de mayo de 2008 en el Pabellón Deportivo Saïd Bahria de Thénia, organizando un torneo nacional de judo en solidaridad con este atleta que quedó discapacitado mientras luchaba con su equipo MC Argel en 2001.

Veinticuatro equipos sénior en el deporte del judo de varias regiones del país participaron en esta sesión, en representación de cinco provincias: Blida, Béjaïa, Tizi Ouzou, Argel y Boumerdès, y la rama de judo del equipo CMB Thénia supervisó la organización de esta sesión en cooperación con los diversos fanáticos de los luchadores que han estado luchando solos contra la discapacidad desde su lesión.

Los ingresos del curso y otros subsidios han sido destinados a este atleta porque esta sesión solidaria es una oportunidad para recordar a los funcionarios sus responsabilidades frente a esta discapacidad de movilidad y la necesidad de cuidar su tratamiento dentro y fuera del país, de acuerdo con las promesas que hicieron. a él desde su lesión.

Véase también

Enlaces externos

Referencias 

Nacidos en Thenia
Cabileños
Familia Boushaki
Judokas de Argelia
Deportistas con discapacidad de Argelia
Argelinos del siglo XX
Argelinos del siglo XXI